Ги де Дампьер — имя нескольких правителей из дома Дампьер:

 Ги I де Дампьер (ум.1151) — сеньор де Дампьер, де Сен-Дизье, де Мэшлен Сен-Жаст, виконт Труа
 Ги II де Дампьер (1155—18 января 1216)  — сеньор де Дампьер, коннетабль Шампани
 Ги де Дампьер (1225/1226 — 7 марта 1305) — граф Фландрии с 1251 (единовластно с 1288), маркграф Намюра с 1263

См. также 
 Дом Дампьер